Брезгун — русская фамилия. Известные носители:

 Брезгун, Василий Петрович — Георгиевский кавалер; полковник; № 9687; 26 ноября 1855.
 Брезгун, Михаил Петрович — Георгиевский кавалер; майор; № 1379; 26 ноября 1802.